Might and Magic IV: Clouds of Xeen — четвёртая игра из серии ролевых компьютерных игр Might and Magic, созданная компанией New World Computing в 1992 году. Система интеграции с прямым продолжением − Darkside of Xeen − позволяла объединить обе игры в комбинированный формат — World of Xeen.

Сюжет повествует о событиях, которые происходят после того, как герои Might and Magic III отправились вслед за мятежным киборгом Шелтемом после его побега с планеты Терра в другой мир − Ксин, плоский двусторонний планетоид, поделённый на «светлую» и «тёмную» стороны. Чтобы остановить приспешников Шелтема и спасти новый мир от хаоса, игроку предлагается сформировать группу новых авантюристов.

Игровой процесс 

Игра построена на движке третьей части, что делает игровой процесс практически идентичным. Игрок от первого лица управляет командой из нескольких персонажей, путешествующих в трёхмерном мире, выполняющих задания и повышающих свои характеристики за счёт повышения уровней. Первоначально игра распространялась на дискетах, но позже были выпущены и компакт-диски с игрой. Might and Magic IV, как и её прямое продолжение, были одними из первых западных игр, выпущенных на CD-дисках, хотя японские игровые студии начали использовать этот тип носителя ещё в 1988 году.

Вместе с тем в игру были введены несколько новых для серии функций. В интерфейс, к примеру, был добавлен раздел заметок, в котором возможно отслеживать важную информацию, касающуюся квестов, подсказок, паролей и координат примечательных мест. Введена настройка уровня сложности, в которой игрок может выбрать уровни «Авантюриста» или «Воина», причём для последнего устанавливалось лишь повышение сложности в боях с противниками, других различий в игровом процессе не было. Отдельный инвентарь, предназначенный специально для квестовых вещей, не позволял игроку случайно выбросить или продать важные предметы.

World of Xeen 
При установке игр Might and Magic IV и V в одной системе их можно связать в единую игру. Полученная комбинация, получившая название World of Xeen, содержит полные версии обеих сюжетных линий, а также несколько дополнительных заданий. В 1994 году New World Computing выпустила расширенную версию World of Xeen на компакт-диске, в которой было увеличено количество оцифрованных диалогов.

В World of Xeen имеются дополнительные задания, составляющие эпилог для Might and Magic IV и V. После победы над Шелтемом отряд возвращается в пирамиду Древних. Дракон-фараон предлагает завершить миссию, начатую принцем Роландом: объединение двух сторон Ксина в один цельный мир. После выполнения задания принц Роланд и королева Калиндра играют свадьбу, что запускает трансформацию мира.

Отзывы и критика 
Журналистка из Computer Gaming World под псевдонимом Scorpia заявила в 1993 году, что «... сюжет в Clouds of Xeen не слишком интересен ... В мире игры довольно мало обычных людей, как впрочем, и в предыдущих играх серии». Она раскритиковала концовку за то, что она так или иначе отрицательна: «если у вас есть правильный предмет, Ксин разрушится; если у вас его нет, то партия героев погибнет ... это делает борьбу почти бессмысленной». Тем не менее, в конечном итоге Scorpia пришла к выводу, что игра всё же может понравиться как «заядлым фанатам Might & Magic», так и некоторым другим игрокам. Позже в том же году она посоветовала игрокам установить Might and Magic V: Darkside of Xeen  и играть в объединённый World of Xeen для «максимального удовольствия».

В 1993 году игра была рассмотрена в в журнале Dragon (№ 191) Патрисией Хартли и Кирком Лессером в разделе «Роль компьютеров». Рецензенты поставили игре 5 звёзд из 5. Компиляция Might and Magic: World of Xeen была оценена в 1994 году в том же журнале в выпуске № 201 Сэнди Петерсеном в колонке «Eye of the Monitor». Петерсен присудил сборнику 3 звезды из 5.

Примечания 

Might and Magic
Компьютерные игры, изданные New World Computing
Компьютерные игры, разработанные New World Computing
Компьютерные игры 1992 года
Игры для DOS
Игры для NEC PC-8801
Игры для FM Towns